Ве́рхняя До́бринка — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхняя Добринка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Верхняя Добринка — село в Камышинском районе Волгоградской области.

См. также 
 Добринка
 Нижняя Добринка